Gelijkvormigheid kan verschillende betekenissen hebben:

In de meetkunde spreekt men van gelijkvormigheid van figuren.
In de algebra spreekt man van gelijkvormigheid van matrics.